Перу Ваш де Каминья (; 1437 или 1450 — 15 декабря 1500) — секретарь португальского мореплавателя Кабрала, который был направлен с ним в Индию, чтобы возглавить торговую факторию в Каликуте, и, как считается, погиб в стычке с мусульманами в декабре 1500 года.

Экспедиция Кабрала была отнесена бурей к берегам Бразилии. Об открытии этой земли Каминья написал королю Мануэлу знаменитое письмо, датированное 1 мая 1500 года, в котором дал первое описание Бразилии и советовал королю продолжить исследование этой земли.

Это послание, привезённое в Лиссабон капитаном Лемушем, было объявлено государственной тайной из подозрения, что новооткрытые земли могут лежать на испанской стороне тордесильясской карты. Впервые письмо Каминьи стало достоянием общественности только в 1817 году.

Примечания 

История Бразилии
Мореплаватели Португалии
Путешественники в Индию
Умершие в 1500 году
Родившиеся в 1450-е годы
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах